Mueble O'Algo (Wooldoor Sockbat en inglés) es un personaje de la serie animada La casa de los dibujos. Si bien su aspecto recuerda a una parodia de Bob Esponja, posee ciertos rasgos característicos que comparte con el personaje Stimpy de la serie Ren y Stimpy.

Biografía 

En un episodio, se explica que Mueble pertenecía a una raza conocida como Palo Calceta, la cual compartía su tierra con las Fresitas (parodia a Rosita Fresita). Un día, ellas empezaron a culparlos de la crisis del mundo que compartían, a marcarlos, y, posteriormente, a esclavizarlos en sus fábricas, y asesinarlos para volverlos deliciosos dulces (puede ser una parodia al Holocausto). Según el episodio 9 de la tercera temporada, "La Casa de los Dibujos Bebés", Mueble solía ser un niño común y corriente, que por culpa de Capitanazo, sufrió una transformación que lo dejó tal y como lo conocemos.

Personalidad 

Mueble es un personaje infantil, bastante alegre y ruidoso. Casi siempre es mostrado como un personaje inocente, que suele aparecer como mejor amigo de alguien o víctima de bromas y manipulaciones.

Muerte  

Mueble supuestamente murió de ahorcamiento, luego de haber dejado la Casa de los Dibujos, y fue sustituido por Rosita Fresita. Pero posteriormente, se descubrió que, en realidad, se había dormido y fue enterrado vivo.
Aunque después en la película muere definitivamente

Personajes de Drawn Together

Enlaces externos 
 Web oficial Comedy Central 
 Web oficial de MTV
 

Cruces de animación